North Kensington – quartiere di Londra (Regno Unito)
 North Kensington – census-designated place della Contea di Montgomery, Maryland (Stati Uniti d'America)